Plaatsen in Bulgarije
Venets (Boergas), een dorp in oblast Boergas
Venets (Sjoemen), een dorp en een gemeente in oblast Sjoemen
Venets (Stara Zagora), een dorp in oblast Stara Zagora